Фриборн () — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Фриборн, Стюарт (1914—2013) — британский гримёр.

Топоним 
 Фриборн (округ, Миннесота) — округ в штате Миннесота, США.
 Фриборн (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США.
 Фриборн (город, Миннесота) — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США.